Сульфид кремния — бинарное неорганическое соединение кремния и серы с формулой SiS, белые или серые кристаллы, легко гидролизуется водой, реагирует с кислородом воздуха.

Получение 

 Сплавление кремния и серы:

 Действие сероводорода на кремний:

 Сплавление оксида кремния и сульфида алюминия:

Физические свойства 

Сульфид кремния образует белые или серые кристаллы  ромбической сингонии, пространственная группа I bam, параметры ячейки a = 0,560 нм, b = 0,955 нм, c = 0,553 нм, Z = 4.

Структура состоит из одномерных цепочек ...Si(S)Si(S)Si... .

Легко гидролизуется водой, окисляется кислородом воздуха.

Химические свойства 

 При нагревании до 850°С в вакууме обратимо переходит в моносульфид кремния:

 Гидролизуется водой:

 Окисляется концентрированной азотной кислотой:

 Реагирует с щелочами:

 Окисляется кислородом воздуха:

 При нагревании с аммиаком образует нитрид кремния:

 С сульфидами щелочных металлов образует тиокомплексы:

Литература 

 
 
 
 

Кремния